Provincia de León kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Cotopaxi (provins),

Spanien 

 Provincia de León (provins i Spanien), Kastilien och Leon, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar